dawna nazwa samolotu
 Aero-Plan – płyta Eweliny Lisowskiej